Kapelec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Maruševec, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 115 stanovnika te 35 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 

Ivan Črepinko, hrv. nogometni sudac

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji